Kettani, al-Kettani, el-Kettani, al-Kattānī, est un patronyme porté au Maroc. Les Kettani descendent en filiation directe de l'émir idrisside Yahia I. Ce patronyme est notamment porté par :

Ambassadeurs 
 Abdelmalek Kettani, ambassadeur du Maroc près de la République de Côte d'Ivoire (2016-) ;
 Driss Kettani (1943), ambassadeur du Maroc au Koweït de  à  ;

Cinéastes 
 Driss Kettani (1947-1994), cinéaste marocain ;

Hommes d'affaires 
 Mohamed el-Kettani, PDG d'Attijariwafa Bank ;
Moulay Ali Kettani; Banquier, homme d'affaires marocain
 Saâd Kettani, journaliste, auteur et éditeur (Éditions Nostra) belgo-marocain ;

Militaires 
 Benhammou Kettani, Major-général des Forces Armées Royales dans les années 1950-60 ; premier officier marocain à avoir atteint dans l'armée française le grade de général ;

Ministres 
 Hamza Kettani, ministre des Postes et des Télécommunications au sein du Gouvernement Filali II ;
 Najib Kettani, ministre d'État en Guinée-Bissau, conseiller spécial du président Malam Bacai Sanhá et ambassadeur itinérant de la Guinée-Bissau auprès des pays arabes ;

Théologiens 
 Muḥammad ibn Jaʿfar ibn Idrīs al-Kattānī (1858-1927), théologien, opposant à la colonisation française au Maroc et en Syrie ;
 Driss al-Kettani (né en 1922), théologien et opposant à la monarchie ;
 Mohamed ibn Abdelkabir al-Kettani (1873-1909), théologien et opposant au pouvoir du sultan ;

Zaouias 
 Zaouia al-Kettaniyya à Fès ;
 Zaouia al-Kettaniyya à Salé ;

Notes et références 

Famille chérifienne idrisside
Patronyme marocain
Grande famille de Salé